Beljanski je priimek več oseb:
 Aleksander Aleksandrovič Beljanski, sovjetski general
 Jovan Beljanski, srbski častnik
 Pavle Beljanski, srbski odvetnik, diplomat in umetnostni zbiratelj